Association peut faire référence à :

Sciences sociales 
 Société ou association : un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements et une culture, et qui interagissent en coopération pour former des groupes sociaux ou une communauté.

Droit et société 
Une des libertés fondamentales : la liberté d'association.
 Association à but non lucratif

Belgique 
 Association sans but lucratif (asbl)
 Association de fait

États-Unis 
 501c est le paragraphe c de l'article 501 du code fédéral des impôts américain IRC (Internal Revenue Code, en français « Code de Revenu Intérieur ») ; il fait la liste des vingt-huit types d'associations ou d'organismes à but non lucratif qui sont exemptés de certains impôts fédéraux sur le revenu aux États-Unis.

France 
 Association loi de 1901, régie par la loi du  juillet et le décret du 
 Association loi de 1908, en Alsace-Moselle
 Association cultuelle, créée par la loi de 1905
 Association diocésaine, association cultuelle spécifique au catholicisme français, créée en 1924
 Association syndicale de propriétaires
 
 Association de malfaiteurs en droit pénal français

Suisse 
 Association en Suisse

Politique 
 L'association coloniale est une méthode d'administration utilisée par les Britanniques pendant la colonisation.

Entreprise 
 L'Association est une maison d'édition française de bandes dessinées.

Musique 
 The Association est un groupe pop formé en 1965 originaire de Californie

Psychologie 
 L'association (psychologie) est la mise en relation par la mémoire ou l'imagination d'objets ou de personnes.
 L'association libre est un procédé utilisé en psychanalyse.

Sport 
 En Amérique du Nord, une association (en anglais ) est une subdivision de ligue ou de championnat regroupant un ensemble d'équipes, généralement suivant la proximité géographique.

Religion 
 Association cultuelle (en France).
 Association diocésaine (en France).
 Association de fidèles, en droit canonique, dans l'Église catholique romaine
 Dans l'islam, on traduit par "association" le péché appelé Shirk, en arabe consistant à vénérer d'autres divinités aux côtés d'Allah